Deliver Us – album dei Warlord del 1983
Deliver Us – album dei Darkest Hour del 2007
 Deliver  Us – singolo degli In Flames del 2011, dall'album Sounds of a Playground Fading